The Magic Skin – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
The Magic Skin – film del 1915 diretto da Richard Ridgely
Magiko derma (Magic Skin) – film del 2018 diretto da Konstantinos Samaras